Tianchi peut se référer à différents hydronymes et toponymes :

Hydronymie  
 Le lac Tianchi (Tian Shan) au Xinjiang en république populaire de Chine
 Le lac Tianchi (Lac du Paradis) à la frontière entre la république populaire démocratique de Corée et la république populaire de Chine

Toponymie